PJC steht für:
 Partei für Gerechtigkeit und Aufbau
 Piper Jaffray Companies (Börsenkürzel)
 Dr. Augusto Roberto Fuster International Airpor (IATA-Code), Pedro Juan Caballero, Paraguay

Abkürzung